El Cuadrangular Internacional Clásico de Los Angeles (en inglés, Los Angeles Soccer Classic 1980) fue un torneo no oficial de clubes de fútbol celebrado entre los días 28 y 30 de marzo de 1980 en el Memorial Coliseum.

El sistema de competencia fue de eliminación directa a partir de la ronda de semifinales, donde los cuatro equipos se enfrentaron en llaves definidas. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se disputaría una prórroga y, de ser necesarios, una tanda de penaltis.

La final se disputó entre New York Cosmos y Cruz Azul, que eliminaron a Aztecs y Universidad respectivamente, definiendo el título desde los once pasos. Cruz Azul se adelantó en el marcador con un autogol de Nelsi Morais al minuto 35; y Julio César Romero ponía la igualdad al inicio de la parte complementaria. Los neoyorkinos estuvieron cerca en varias ocasiones de irse al frente, pero no lograron perforar la meta de los mexicanos. Ambos equipos hicieron los dos primeros penales, pero cuando los cosmos pudieron tomar ventaja, Miguel Marín le atajó su disparo a Carlos Alberto. Carlos Jara Saguier anotaba el suyo, y tras el fallo de Romerito, Adrián Camacho hacía el siguiente para darle el triunfo a Cruz Azul, que se hizo con el premio de $35000 USD, mientras que Cosmos recibió $15000 USD.

Equipos participantes

Resultados

Semifinales

Tercer lugar

Final

Estadísticas

Goleadores

Referencias 

Torneos amistosos de fútbol de Estados Unidos
Fútbol en 1980
Eventos deportivos en Los Ángeles